En la mitología griega, Ifianasa (en griego antiguo Ίφιάνασσα Iphianassa) puede referirse a los siguientes personajes:

 Ifianasa, una controvertida y poco conocida hija de Agamenón y Clitemnestra, considerada en ocasiones idéntica a Ifigenia.
 Ifianasa, una hija de Preto con Antea o Estenebea.
 Ifianasa, la esposa de Endimión. 
 Ifianasa, una de las nereidas. (Luciano, Diálogos marinos 14).